A Liga Celta de Rugby de 2004-05 foi a IV edição da Celtic League, a liga europea de rugby dos países célticos envolvendo times da Irlanda, Escócia e País de Gales.

O vencedor foi o time galês do Neath-Swansea Ospreys, da cidades de Neath e Swansea, que ganhou o 1º título.

Equipes participantes

Jogos 

</div></div>

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão

Ver também
Liga Celta de Rugby